Расмус Винтер Хойлунн (; 4 февраля 2003, Дания) — датский футболист, нападающий клуба «Аталанта».

Карьера 
Расмус начинал заниматься футболом в команде «Б-93». После годичного пребывания в академиях «Брондбю» и «Холбека», перебрался в академию «Копенгагена». Является воспитанником клуба. С сезона 2020/2021 — игрок первой команды. В датском чемпионате дебютировал 25 октября 2020 года поединком против «Орхуса», в котором вышел на замену на 90-ой минуте вместо Йонаса Винда. 18 декабря 2020 года подписал с Копенгагеном новый контракт до декабря 2023 года. Всего в дебютном сезоне принял участие в четырёх встречах. 

Также принимал участия в матчах сборных Дании среди юношей до 16 и до 17 лет.

Семья 
Отец футболиста — Андерс — также в прошлом игрок, выступавший в датских чемпионатах. Есть два младших брата — Эмиль и Оскар. Оба занимаются футболом в академии «Копенгагена».

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Копенгаген»
Игроки ФК «Штурм»
Игроки ФК «Аталанта»